А́біхт (, ) — німецьке прізвище (можливо баварське).

 Адольф Абіхт (; 1793—1860) — литовський медик, професор патології Віленського університету, син філософа Йоганна Абіхта.
 Генрик Абіхт (, ; 1835—1863) — польський революціонер, син Адольфа Абіхта.
 Йоганн Генріх Абіхт (, ; 1762—1804) — німецький філософ, кантіанець, професор Віленського університету; батько вченого-медика Адольфа Абіхта.

Німецькі прізвища